Le championnat du monde junior de hockey sur glace a eu lieu, pour la division la plus haute, à Brandon et Winnipeg au Canada du  au .

Poule A

Groupe A

Groupe B

Tableau final

Relégation 

La Biélorussie est reléguée dans la poule B pour le championnat du monde junior de hockey sur glace 2000.

Classement final

Meilleurs pointeurs

Poule B 
La poule B fut jouée à Szekesfehervar et Dunaujvaros (Hongrie).

 Groupe A 

 Groupe B 

 Accession 

 Relégation L'Ukraine est promue dans la poule A, la Hongrie est reléguée dans la poule C. Poule C La poule C fut jouée à Kaunas et Elektrenai (Lituanie). Groupe A 

 Groupe B 

 Match d'accession : Italie 1-0 Japon
 Match de relégation : Royaume-Uni 3-1 CroatieL'Italie est promue dans la poule B, la Croatie est reléguée dans la poule D. Poule D La poule D fut jouée à Novi Sad (Yougoslavie). Groupe A 

 Groupe B 

 Groupe C 

 Groupe D Groupe de classement de 1 à 3 Groupe E Groupe de classement de 4 à 6 Groupe F Groupe de classement de 7 à 9La Yougoslavie est promue dans la poule C''

Source

Voir aussi 

1999
Hockey sur glace junior 1999
Hockey sur glace junior
Hockey sur glace junior 1999
Monde junior 1999
Monde junior 1999
Hockey sur glace en 1998
Hockey sur glace en 1999
Sport au Canada en 1998
Sport au Canada en 1999
Sport en décembre 1998
Sport en janvier 1999